Ижицы — деревня в Валдайском районе Новгородской области России. Входит в состав Яжелбицкого сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Новгородской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, к северу от реки Поломети, при автотрассе , на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к северо-западу от города Валдай, административного центра района. Абсолютная высота — 137 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 76,1 %, женщины — соответственно 23,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 44 чел.

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района